Dzikowski ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Dzikowski (* 1957), deutscher Autor
 Waldy Dzikowski (* 1959), polnischer Politiker